Niemcy:
 Hagnau – dzielnica Waldshut-Tiengen
 Hagnau am Bodensee – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie

Zobacz też:
 Haguenau